Kolta, férfikeresztnév
Kolta számi nyelv

Földrajz
Kolta, Érsekújvári járás (Szlovákia)
Nemeskolta (1899-ig Kolta), Vas megye